Кырнэцеи ( — «колбаски») — традиционное блюдо молдавской кухни. Кырнэцеи готовят так же, как и мититеи, но не из говядины, а из обезжиренного свиного мяса с добавлением бульона, чеснока, чёрного перца, тимьяна, соли. Есть варианты с добавлением картофеля. Фаршем наполняют тонкие свиные кишки. Соотношение мяса и пряностей то же самое, как и в мититеях, только количество чеснока немного увеличивается. Соду в фарш не кладут. Жарятся на гратаре. Подаются к столу очень горячими с овощным гарниром и соусом «муждей».

Источники 
 Кырнэцеи (домашние молдавские колбаски)
 Шашлыки. На гриле, мангале, в тандыре, в казане / Хаким Ганиев. — М.: Издательство Э, 2016. — 128 с. — С. 96
 Азбука питания. Комарова Т. А.: Кайнар, 1989, 687 с. — С. 490 ISBN 5620001954, 9785620001958

Молдавская кухня